België
 Sint-Mauritiuskerk (Bilzen)
 Sint-Mauritiuskerk (Varsenare)

Duitsland 
 Sint-Mauritiuskerk (Halle)
 Sint-Mauritiuskerk (Heimersheim)
 Sint-Mauritiuskerk (Horsten)
 Sint-Mauritiuskerk (Keulen)
 Sint-Mauritiuskerk (Koblenz)
 Sint-Mauritiuskerk (Mülheim-Kärlich)
 Sint-Mauritiuskerk (Münster)
 Sint-Mauritiuskerk (Niederfischbach)
 Sint-Mauritiuskerk (Oberdiebach)
 Sint-Mauritiuskerk (Reepsholt)

Frankrijk
 Sint-Mauritiuskerk (Rijsel)

Nederland
 Mauritiuskerk (IJlst)
 Mauritiuskerk (Irnsum)
 Mauritiuskerk (Marsum)
 Sint-Mauritiuskerk (Schin op Geul)
 Sint-Mauritiuskerk (Silvolde)
 Oude Mauritiuskerk (Silvolde)

zie ook
 Mauritskerk (IJzendijke), niet vernoemd naar Sint-Mauritius, maar naar Prins Maurits

Mauritius